Middle River kan syfta på:

Australien 

 Middle River (vattendrag i Australien), South Australia,

Belize 

 Middle River (vattendrag i Belize), Toledo,

Kanada 

 Middle River, British Columbia, vattendrag,

Kina 

 Lhasa He, vattendrag, Tibet,

USA 

 Middle River, Maryland, ort i Baltimore County, 
 Middle River, Minnesota, ort i Marshall County,